AFC Champions League 2019 var den 17:e upplagan av det asiatiska kontinentala mästerskapet i fotboll för klubblag, AFC Champions League.

Kvalspel

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Playoff

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
 Officiell hemsida